

Осады славянами 
 Осада Солуни (597)
 Осада Солуни (604)
 Осада Солуни (616)
 Осада Солуни (618)
 Осада Солуни (676—678)
 Осада Солуни (685)

Осады арабами 
 Осада Солуни (904)

Осады крестоносцами 
 Осада Солуни (1204)

Осады болгарами 
 Осада Солуни (1207)

Осады сербами 
 Осада Солуни (1334)

Осады турками 
 Осада Солуни (1387)
 Осада Солуни (1430)